Guerrilla o guerriglia – forma di conflitto armato
 Guerrilla – album dei Super Furry Animals del 1999
 Che - Guerriglia (Guerrilla) – film del 2008 diretto da Steven Soderbergh
Guerrilla – miniserie televisiva del 2017